Това е списъкът с епизоди на сериала „Необикновените“, с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1: 2017-18

Сезон 2: 2018-19 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на драматични сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали